Нижче наведений список усіх селищ міського типу України.

Література 
  ()

Списки українських топонімів